After Life (1998), een Japanse film uit 1998
 After life (opera), een Nederlandse opera, gecomponeerd in 2005-2006
 After Life (televisieserie), een Britse Netflix-serie uit 2019

Zie ook 
 Afterlife (doorverwijspagina)